Ибикуа́ра ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сеабра. Население составляет 17 539 человек на 2006 год. Занимает площадь 977,170 км². Плотность населения — 17,9 чел./км².

История 
Город основан 20 июля 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 122.697.301,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 7.798,72 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,632 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия